Gaius Sulpicius Galus kan syfta på:

* Gaius Sulpicius Gallus (konsul 243 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Sulpicius Gallus (konsul 166 f.Kr.), romersk politiker